

Насеља 
 Роуз (Оклахома), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома

Особе 
 Аксл Роуз, амерички музичар
 Дени Роуз, енглески фудбакер
 Дерик Роуз, амерички кошаркаш
 Имани Роуз, америчка порнографска глумица
 Серафим Роуз, јеромонах Руске православне заграничне цркве